

Sigle 
 PAV – Passenger Air Vehicle
 PAV – Personal Air Vehicle
PAV – Parallel Access Volumes
 Persona AVvertita – Acronimo indicante un addetto ai lavori elettrici "avvertito"

Astronomia 
 Pav – abbreviazione della costellazione del Pavone

 PAV – Codice aeroportuale IATA di Paulo Afonso (Brasile)
 pav – Codice ISO 639-3 della lingua pakaasnovos
 PAV – Codice ISO 3166-2:KZ della provincia di Pavlodar (Kazakistan)